Nyström är två släkter i Svenskt Biografiskt Lexikon.  Den ena av dessa har bidragit med flera personer som biograferats i svenska Wikipedia. Ett släktträd omfattar bland annat.

 Anders Nyström (ca 1740–1816), skräddarmästare
 Catharina (Karin) Scholander, född Nyström
 Fredrik Wilhelm Scholander (1816–1881), arkitekt
 Axel Nyström (1793–1868), arkitekt
Catharina (Carin) Sofia Scholander (1830–1912), gift med sin kusin Fredrik Wilhelm Scholander
Axel Fredrik Nyström (1832–1894), arkitekt
Carl Nyström (1839–1913), läkare, politiker
Gunnar Nyström (1877–1964) , läkare, professor
Erik Nyström (1879–1963), geolog, verksam i Kina

Till den andra släkten räknas läraren och poeten Bengt E Nyström.

Källor 

Svenska släkter